Péronne ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Péronne, Stadt im Département Somme
 Arrondissement Péronne, Verwaltungseinheit im Département Somme
 Kanton Péronne, Wahlkreis im Arrondissement Péronne
 Péronne (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Péronne-en-Mélantois, Gemeinde im Département Nord

Siehe auch:
 Peron
 Peronelle
 Perrone